Das Damendoppel der Wimbledon Championships 1971 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerin waren Rosie Casals und Billie Jean King. Das Finale bestritten Rosie Casals und Billie Jean King gegen Margaret Court und Evonne Goolagong, das Casals und King in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste 

 Die Setzliste entspricht der Ergebnisliste im WTA-Archiv. Auf der ITF-Seite wird jedoch kein Team auf die Position Nr. 3 gesetzt, sondern auch das hier auf die Position Nr. 3 gesetzte Team wird dort als Nr. 4 gesetzt ausgewiesen.

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1971